Лефка (; ) — місто на Кіпрі з видом на затоку Морфу. Воно знаходиться де-факто під контролем Північного Кіпру. У 2011 році у місті проживало 3009 жителів. Це столиця району Лефке на Північному Кіпрі, який був підрайонним центром в районі Гюзелюрт до створення округу в 2016 році .

Лефка відома цитрусовими фруктами та шахтами. Це місто Європейського університету Лефке.

Під час венеціанського періоду на Кіпрі в місті переважали католики італійського походження. Турки мігрували до Лефки під час османського панування.

Асіл Надір і Ніл Бурак народилися в Лефці. У місті знаходиться могила Назіма аль-Хаккані, духовного керівника відділу Хаккані суфійського ордену Накшбанді  (пом. 7 травня 2014 року).

Історія 
Перше поселення в районі Лефки датується періодом неоліту. Згідно з однією з гіпотез, місто було засноване в 3 столітті до нашої ери Лефкосом, сином єгипетського царя Птолемея, який також, як кажуть, заснував Нікосію (відому як Лефкосія) і названо його ім'ям. Інша гіпотеза стверджує, що хвора християнська дівчина на ім'я «Лефка», що означає тополя грецькою, приїхала до міста, щоб зцілитися чистим повітрям з гір. За легендою, вона довгий час жила в Лефці та померла в місті, і місто було названо на її честь на честь її пам’яті. 

Лефка історично була містом видобутку міді. Запаси міді навколо міста вперше були знайдені в середньому бронзовому віці. Їх видобуток продовжувався за фінікійськими та римськими правилами. Шахти були закриті до кінця римського періоду, приблизно в 150 році. Навколо міста були знайдені стародавні могили, що датуються елліністичною та римською епохами (між 310 р. до н. е. та 150 р. н.) У римський період сусідній Каравостасі служив портовим містом для торгівлі та транспорту до Єгипту. 

Відомо, що церква, присвячена святому Георгію, існувала в місті за часів візантійського панування. За часів Лузіньян та Венеціанців Лефка служила районною столицею, де мешкали франкські та латинські капітани, барони та офіцери. Королівська родина Лузиньян шукала притулок в місті, коли Кіпр був атакований мамелюками в 1425 році. У місті в середньовіччі проживав чистий і простий заїжджий двір, який служив житлом для тих, хто відвідував церкви в Соли, Вуні, Солія та Маратасі в горах Троодос. Граф Яффа мав ферму в сусідньому Перистеронарі. 
На початку 16 століття місто було зафіксовано як центр бейладжо, що складався з групи сіл. Земля складалася з коронних маєтків, і протягом перших трьох десятиліть століття селянське населення примножилося, кількість оброблюваних земель, а також ціна оренди маєтків зростала, відповідно до демографічних та економічних тенденцій в інших місцях Кіпру.  Вирощування включало плантації цукру в королівських маєтках у XIV-XV століттях. Лефка та Морфу були особливо обрані при придбанні королівських маєтків для вигідного вирощування цукру, розміщених на родючому західному кінці рівнини Месаорія. 

Після османського завоювання Кіпру в 1571 р. на землях та в будинках, що належали латинянам, були поселені турки з Анатолії. Пізніше в місті оселилися османські офіцери та їх нащадки, служба яких на острові закінчилася.  Таким чином, Лефка стала мішаним містом із більшістю кіпрських турецьких та кіпрсько-грецьких меншин; у 1831 р. доросле чоловіче населення становило 328 осіб, у тому числі 294 кіпріоти-турки та 34 кіпріоти-греки. У 1891 р. населення становило 907: 741 турецький та 166 кіпріотських греків. Населення зросло до 1143 осіб в 1901 році, а потім скоротилося до 1008 осіб у 1911 році. У 1921 році населення становило 1163. 

Після 1921 року населення швидко зростало, оскільки мідні шахти знову почали експлуатуватися Кіпрською шахтною корпорацією. Населення становило 1781 особу у 1931 році та 3666 осіб (2685 кіпріотів-турецьких та 981 кіпріотські греки) у 1946 році. Через кіпрське міжкомунальне насильство, більшість кіпрсько-грецького населення міста втекла наприкінці 1950-х. Після Кривавого Різдва 1963-64 років місто стало туркменсько-кіпрським анклавом, і воно побачило наплив турецько-кіпрських біженців із сусідніх сіл, які вони були змушені покинути. Населення зросло з 3674 (3586 кіпріотів-турецьких, 88 кіпріотських греків) у 1960 році до суто турецько-кіпріотських 4544 у 1973 році

Пам'ятки 

У селі знаходиться три мечеті. Це мечеть Пірі Мехмет-паші, мечеть Орта («Середня мечеть») та мечеть Ашаґі («Нижня мечеть»). Мечеть Пірі Мехмет-паші на сьогоднішній день є найдавнішою. Кажуть, що його місцем є місце візантійської церкви Святого Георгія. Нинішня споруда спочатку була побудована в 7 столітті як церква, а потім перетворена на мечеть під час арабських набігів на Кіпр до 10 століття. Була у руйнівному стані до османського завоювання Кіпру 1571 року. Ебубекір-бей, османський офіцер і онук колишнього великого візира Османської імперії Пірі Мехмед-паші, відремонтував будівлю та створив фундамент з ім'ям свого діда для утримання мечеті. Поруч з мечеттю між 1580 і 1584 роками також було побудовано медресе та початкову школу. Мечеть Орта була побудована в 1904 році, а мечеть Асаґі була завершена в 1901 році. На місці мечеті Ашаґі колись була ще одна мечеть, збудована, ймовірно, наприкінці 18 - на початку 19 століття. «Середня мечеть» названа так через своє центральне розташування в місті, а «Нижня мечеть» названа так, оскільки вона знаходиться в нижній чверті міста. 

Лефка містить численні історичні будинки, які виконані в кіпрсько-османському архітектурному стилі. Більшість із цих будинків були побудовані між 1900 і 1930 роками, і хоча вони переважно в османському архітектурному стилі, вони також мають елементи грецької архітектури, такі як іонійські колони. Це вказує на той факт, що багато з цих будинків були побудовані грецькими кіпрськими будівельниками. Будинки мають характерні еркери та арки в інтер’єрі. Усі вони мають внутрішні дворики, що відображають консервативне, закрите ісламське сімейне життя початку 20 століття. Вони лежать уздовж вузьких, вулиць; найбільш вражаючі особняки розташовані на вулицях Некіпзаде, Хаджі Емін та Саліх Суфі. 

 Солі - давньогрецьке місто
 Палац Вуні - на вершині скелі в 9 км на захід від Геміконагі та на 250 м  над рівнем моря .
 Могила Пірі Осман-паші 
 Склад з британського періоду

Міжнародні зв'язки 

Лефка стала членом Cittaslow International у 2015 р.

Лефка є містом-побратимом:

  Бергама, Ізмір, Туреччина
  Малатья, Туреччина
  Сіліфке, Мерсін, Туреччина
  Елмадаг, Анкара, Туреччина

Примітки

Посилання 
Міста Кіпру